Con il termine revisione s'intende un esame per controllare ed eventualmente correggere errori, difetti o imperfezioni.

Revisione giudiziaria  (diritto): (Judicial review in Inglese) è il potere assegnato ad una corte di rivedere una legge o un atto ufficiale di un ente governativo, nel caso in cui vi ravvisasse problemi di costituzionalità o violazioni ai principi basilari della giustizia.

revisione del processo (diritto): domanda effettuata da un soggetto al fine di eliminare gli effetti, per motivi tassativamente previsti dalla legge, di un provvedimento penale di condanna passato in giudicato (da distinguere dalla revocazione, istituto del processo civile).
 revisione (ordinamento penale italiano) – nel diritto penale italiano

Revisione paritaria  (scienza): nell'ambito della comunicazione scientifica la selezione degli articoli degni di pubblicazione avviene tramite revisione paritaria (in inglese chiamata peer review), cioè una valutazione fatta da specialisti.

Revisione contabile  (finanza):  è l'attività svolta dai revisori contabili che, attraverso l'applicazione di procedure campionarie, consente loro di verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato.

Revisione costituzionale  (diritto): la Costituzione della Repubblica Italiana è un testo costituzionale di tipo rigido, gerarchicamente posto al di sopra della legge ordinaria e, quindi, modificabile solo da leggi costituzionali.

 Revisione – procedura di controllo dell'efficienza dei mezzi di trasporto per consentirne la circolazione
 Revisione – rivista italiana di cultura e politica
Revisioni (Revisions), episodio della settima stagione di Stargate SG-1

Altri progetti